Géza Nagy (1892, Satoraljauhely – 1953, Kaposvár), mestre internacional d'escacs hongarès 
 Imre Nagy (Kaposvár, 1896 – Budapest, 1958), polític hongarès dos cops president del govern d'Hongria
 József Nagy (atleta) (Sárkeresztúr, Fejér, 1881 – ?), atleta hongarès que va competir a principis del segle XX 
 Károly Nagy (Budapest, 1936-2015), futbolista hongarès que jugava en la demarcació d'extrem dret 
 László Nagy (Székesfehérvár, Hongria, 1981), jugador d'handbol que va jugar al FC Barcelona de lateral dret 
 László Moholy-Nagy (Bácsborsard, 1895 - Chicago, 1946), fotògraf i pintor hongarès 
 Tímea Nagy (Budapest, 1970), tiradora d'esgrima hongaresa retirada guanyadora de dues medalles olímpiques